Innerebner ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Innerebner (1924–1970), österreichische Journalistin 
 Florian Innerebner (* 1989), österreichischer Schauspieler
 Georg Innerebner (1893–1974), österreichisch-italienischer Ingenieur und Archäologe 
 Karl Innerebner (1870–1970), österreichischer Ingenieur und Bauunternehmer